Rafał Malczewski (1892–1965) – polski malarz, rysownik, pisarz i felietonista, taternik, narciarz, popularyzator Tatr i sportu
 Rafał Malczewski (ur. 1994) – polski żużlowiec